De Football League Cup 1975/76 was de 16de editie van de strijd om deze Engelse voetbalbeker. Het toernooi begon op 18 augustus 1975 en eindigde op 28 februari 1976 met de finale in het (oude) Wembley Stadium in Londen. In totaal deden 92 clubteams mee aan het toernooi. Manchester City won de beker onder leiding van trainer-coach Tony Book voor de tweede keer in de clubgeschiedenis.

Schema

Zie ook
FA Cup 1975/76
Finale League Cup 1976
Engels voetbalkampioenschap 1975/76

Bekervoetbal 1975/76
1976